KKI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Akjachak (Alaska) (Stati Uniti)